Letni Puchar Świata w saneczkarstwie 2017 odbył się w dniach 1–2 września 2017 roku w niemieckim Ilmenau. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: jedynkach kobiet i jedynkach mężczyzn. W zawodach wystąpili reprezentanci czterech państw: Niemiec, Polski, Austrii oraz Słowacji.

U pań rywalizację wygrała reprezentantka Niemiec Dajana Eitberger. U panów najlepszy okazał się Niemiec Andi Langenhan.

Wyniki

Jedynki kobiet 
 Data / Początek: Sobota 2 września 2017

Jedynki mężczyzn 
 Data / Początek: Sobota 2 września 2017

Bibliografia 
 

2017 w saneczkarstwie
Zawody saneczkarskie
2017 w Niemczech
Saneczkarstwo w Niemczech
Sport w Turyngii